Минцлов — фамилия; имеет женскую форму Минцлова.
 
 Минцлов, Сергей Рудольфович (1870—1933) — русский писатель, автор ряда исторических романов.
 Минцлова, Анна Рудольфовна (1865 — исчезла в 1910) — переводчица, оккультист, деятель теософского общества.